Magdalena van Nassau-Siegen (1522-1567) - dochter van Willem I van Nassau-Siegen
 Magdalena van Nassau-Siegen (1547-1633) - dochter van Willem I van Nassau-Siegen
 Magdalena van Nassau-Siegen (1595-1633) - dochter van Johan VI van Nassau-Siegen
 Magdalena van Nassau-Siegen (1596-1662) - dochter van Johan VII van Nassau-Siegen

Zie ook
 Magdalena van Nassau (doorverwijspagina)